Округ Аппоматтокс () располагается в США, штате Виргиния. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 14 973 человека. Был образован в 1845 году, получил своё наименование в честь реки Аппоматтокс.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 868 км², из которых 862 км² — суша, и , или 0,4 %, — это водоемы.

Соседние округа 
 Нельсон (Виргиния) — север
 Бакингхем (Виргиния) — северо-восток
 Принс-Эдвард (Виргиния) — юго-восток
 Шарлотт (Виргиния) — юг
 Кэмпбелл (Виргиния) — юго-запад
 Амхерст (Виргиния) — северо-запад

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 13 705 жителей в составе 5 322 домашних хозяйств и 4 012 семей. Плотность населения составляет  на км². На территории округа насчитывается 5 828 жилых строений, при плотности застройки 7 строений на км². Расовый состав населения: белые — 75,94 %, афроамериканцы — 22,91 %, коренные американцы (индейцы) — 0,13 %, азиаты — 0,27 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,26 %, представители двух или более рас — 0,56 %. Испаноязычные составляли 0,47 % населения независимо от расы.

В составе 32,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 59,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,60 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи 2,94 человека.

Возрастной состав округа: 24,70 % моложе 18 лет, 7,10 % от 18 до 24, 27,80 % от 25 до 44, 25,60 % от 45 до 64 и 14,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 94,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 91,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 36 597 USD, на семью — 41 563 USD. Среднестатистический заработок мужчины был  против  для женщины. Доход на душу населения составлял  Около 11,40 % семей и 8,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 14,10 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 21,50 % тех, кому было уже больше

См. также 
 Сражение при Аппоматтоксе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Аппоматтокс, штат Вирджиния
 Официальный сайт туризма округа Аппоматтокс, штат Вирджиния
 Сайт национальных исторических парков округа Аппоматтокс, штат Вирджиния

Округа Виргинии